Matt Keith, född 11 april 1983, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som bland annat spelat för New York Islanders i NHL. Han valdes som 59:e spelaren totalt i NHL Entry Draft 2001. Säsongen 2011/2012 värvades han från Abbotsford Heat i AHL till Örebro HK.

Karriär

Referenser
Översättningar

Externa länkar
Matt Keith karriär/statistik på The Internet Hockey Database

Födda 1983
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i New York Islanders
Spelare i Örebro HK
Män
Levande personer
Idrottare från Edmonton
Spelare i Norfolk Admirals (2000–2015)
Spelare i Portland Pirates
Spelare i Bridgeport Sound Tigers
Spelare i Abbotsford Heat
Spelare i Rockford Icehogs
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Red Deer Rebels
Spelare i Spokane Chiefs
Spelare valda i NHL Entry Draft 2001
Spelare valda av Chicago Blackhawks i NHL Entry Draft